Capronia är ett släkte av lavar. Capronia ingår i familjen Herpotrichiellaceae, ordningen Chaetothyriales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Capronia